FEBO steht als Abkürzung für:
 Fellow of the European Board of Ophthalmology, Titel einer Facharztprüfung der Europäischen Fachgesellschaft für Augenheilkunde, siehe European Board of Ophthalmology

Febo steht für:
 Francisco Febo, König von Navarra, siehe Franz Phoebus (1466–1483)
 Febo, niederländische Fastfoodkette

Abkürzung